Славицкас — литовская фамилия. Известные носители:

 Славицкас, Вайдас (род. 1986) — литовский футболист. 
 Славицкас, Гедрюс (род. 1982) — литовский футболист.